Sans autre précision, Zurich ou Zürich désigne généralement la ville de Zurich, en Suisse.

Sciences et techniques 
 En astronomie et en planétologie, (13025) Zürich est un astéroïde de la ceinture principale.
 En astrophysique, le nombre de Zurich est une estimation de l'activité solaire à partir du nombre de taches solaires et du nombre de groupes de ces taches à la surface du Soleil.

Sciences humaines et sociales

Économie 
 L'expression « Les gnomes de Zurich » désigne familièrement les banquiers suisses.

Histoire 
Par ordre chronologique :
 la Nuit sanglante de Zurich ou Nuit des meurtres de Zurich (23-24 février 1350) est une offensive menée par les Habsbourg à Zurich (Suisse) ;
 le pacte de Zurich (1351) est une alliance entre plusieurs cantons suisses ;
 l'Ancienne guerre de Zurich (1440-1446) est un conflit opposant le canton de Zurich aux sept autres cantons de la Confédération suisse.
 la première bataille de Zurich (2-6 juin 1799) est une bataille opposant les troupes françaises aux troupes autrichiennes.
 la deuxième bataille de Zurich (25-26 septembre 1799) est une bataille opposant les troupes françaises aux troupes russes et du Saint-Empire ;
 le traité de Zurich () met fin au conflit opposant la coalition franco-sarde à l'Empire d'Autriche ;
 les accords de Zurich et de Londres sont des accords et traités adoptés au début de l'indépendance de Chypre.

Culture et société

Arts plastiques 
 Bataille de Zurich, 25 septembre 1799 est un tableau de François Bouchot, peint en 1835.

Associations 
 La Société d'échecs de Zurich est un club d'échecs basé à Zurich (Suisse), le plus vieux club d'échecs au monde.
 La Société des antiquaires de Zurich est une association suisse d'histoire et d'antiquité, basée à Zurich.

Cinéma 
 Le Festival du film de Zurich est un festival international qui se tient chaque année à Zurich (Suisse).

Entreprises et produits 
 Zurich Insurance Group, communément appelée Zurich, est une compagnie d'assurances dont le siège social se situe à Zurich (Suisse).
 La Verkehrsbetriebe Zürich est l'entreprise de transports publics de Zurich (Suisse).

Jeux 
 Le tournoi d'échecs de Zurich est un tournoi d'échecs organisé à Zurich (Suisse).
 Le tournoi des candidats de Zurich est un tournoi des candidats (un tournoi d'échecs) qui s'est déroulé en 1953 à Zurich et à Neuhausen am Rheinfall (Suisse).

Littérature 
 La Bible de Zurich est une traduction de la Bible fondée sur la traduction par Ulrich Zwingli (1531).

Marine 
 Le Stadt Zürich est un bateau à aubes naviguant sur le lac de Zurich (Suisse), lancé en 1909.

Monuments et musées 
 Le Zürich Kunsthaus est le musée des beaux-arts de Zurich (Suisse).

Musique 
 In Concert, Zürich, October 28, 1979 est un album live du vibraphoniste de jazz américain Gary Burton, punlié en 1980.
 Made In Switzerland - Live in Zurich est le deuxième album en public du groupe suisse de hard rock Gotthard, sorti en 2006.
 La Philharmonia Zurich est l'orchestre de l'Opéra de Zurich.

Sports 
 Zurich Premiership est le nom du championnat d'Angleterre de rugby à XV de 2001 à 2005.
 Le Zurich Classic of New Orleans est un tournoi de golf professionnel masculin du PGA Tour, disputé à proximité de la Nouvelle-Orléans (Louisiane, États-Unis).
 Le Zurich-Lausanne (1944-1949) est une course cycliste.
 Le Zürich SC est un club de hockey sur glace basé à Zurich (Suisse).
 L'Akademischer EHC Zürich est un club de hockey sur glace basé à Zurich (Suisse).
 L'Anglo-American Club Zurich (1895-1900) est un club de football, basé à Zurich (Suisse).
 Le Barracudas Baseball und Softball Club Zürich est un club de baseball basé à Zurich (Suisse).
 Le Challengers Baseball Club Zürich est un club de baseball basé à Zurich (Suisse).
 La course de la Saint-Sylvestre de Zurich est une course à pied se déroulant en fin d'année à Zurich (Suisse).
 Le derby de Zurich est un derby opposant le FC Zurich et le Grasshopper Club.
 L'ePrix de Zurich est une épreuve du championnat de Formule E FIA qui s'est tenue sur le circuit urbain de Zurich le .
 Le Football Club Blue Stars Zurich est un club de football basé à Zurich (Suisse).
 Le Grand Prix de Zurich (1914-1995) ou Championnat de Zurich (1999-2006) est une course cycliste suisse.
 Le Football Club Zurich est un club de football basé à Zurich (Suisse). il comporte une section féminine.
 Le Grasshopper Club Zurich est un club omnisports basé à Zurich (Suisse). il comporte une section féminine.
 La Porta da Ravessa-Zurich (2001-2002) est une équipe cycliste portugaise.
 Le marathon de Zurich est un marathon qui se court à Zurich (Suisse), chaque année en avril.
 Le marathon du Nouvel An de Zurich est un marathon qui se court à Zurich (Suisse), chaque .
 Les Six Jours de Zurich sont une course cycliste disputée au Hallenstadion de Zurich (Suisse).
 Le tournoi de tennis de Zurich est un tournoi de tennis féminin du circuit professionnel WTA et masculin du circuit professionnel ATP.
 Le VBC Voléro Zurich est un club de volley-ball basé à Zurich (Suisse).
 Le Weltklasse Zurich est un meeting d'athlétisme qui se déroule chaque année au stade du Letzigrund (Zurich, Suisse) ;
 Le ZMC Amicitia Zurich (1931-2010) est un club de handball basé à Zurich (Suisse).

Patronyme 
 Paul Müller-Zürich (1898-1993) est un compositeur suisse.

Toponyme

Algérie 
 Zurich, une commune de l'Algérie française ;

Canada 
 Zurich, une ville de l'Ontario ;

États-Unis 
 Zurich, une ville du Kansas ;
 Zurich, une ville du Montana ;
 Lake Zurich, un village du comté de Lake (Illinois) ;

France 
 la rue de Zurich, une voie du quartier historique de la Krutenau, à Strasbourg ;

Pays-Bas 
 Zurich, un village de la commune de Súdwest-Fryslân, en Frise ;

Suisse 
 Zurich (Zürich en allemand), la plus grande ville de Suisse, qui donne son nom :
 à l'arboretum de Zurich, un jardin public et arboretum situé dans la ville ;
 au canton de Zurich, un canton,
 au circuit urbain de Zurich, est un circuit automobile temporaire empruntant les rues de Zurich,
 au district de Zurich, un district qui ne compte actuellement qu'une seule ville, Zurich,
 à la grande région de Zurich, qui ne comprend que le canton de Zurich,
 au lac de Zurich, un lac de  de long, qui commence à l'extrémité sud de la ville,
 au Wildnispark Zürich Sihlwald, un parc naturel périurbain.

Références